Мироненко — українське прізвище. Мироненки () — дворянський рід.

Люди з прізвищем Мироненко

Мироненко Алла 
 Мироненко Алла Петрівна (1956) — українська лікарка-епідеміолог. Доктор медичних наук (2001).

Мироненко Анатолій 
 Мироненко Анатолій Антонович (1937) — український письменник.

Мироненко Артем 
 Мироненко Артем Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Мироненко Василь 
 Мироненко Василь Федорович (1911—1964) — народний художник УРСР.

Мироненко Віктор 
 Мироненко Віктор Андрійович (1946) — український політик.
 Мироненко Віктор Арсентійович (1919—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Мироненко Віктор Іванович (1953) — російський науковець, громадський та політичний діяч.
 Мироненко Віктор Миколайович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Мироненко Денис 
 Мироненко Денис М. (1878—1917) — український співак (баритон) і драматичний актор, відомий за виступами в Театрі Миколи Садовського.

Мироненко Євген 
 Мироненко Євген Васильович (1951) — український інженер-машинобудівник, доктор технічних наук, професор.

Мироненко Ігор 
 Мироненко Ігор Сергійович (1973—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Мироненко Ірина 
 Мироненко Ірина Дмитрівна (* 1960) — українська поетеса, журналістка, редакторка.

Мироненко Михайло 
 Мироненко Михайло Іванович (1954) — український політик.

Мироненко Олег 
 Мироненко Олег Миколайович — підполковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Мироненко Олександр 
 Мироненко Олександр Васильович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького.
 Мироненко Олександр Григорович (1959—1980) — Герой Радянського Союзу.
 Мироненко Олександр Миколайович (1942—2014) — український правник, Заслужений юрист України, доктор філософських наук, професор.
 Мироненко Олександр Олексійович (1919—1999) — генерал-полковник авіації, Герой Радянського Союзу.
 Мироненко Олександр Юрійович (1925—1977)  — радянський військовослужбовець, журналіст, письменник, перекладач і колаборант.

Мироненко Олексій 
 Мироненко Олексій Миколайович — Герой Радянського Союзу.

Мироненко Петро 
 Мироненко Петро Павлович ( 1946) — український художник. 
 Мироненко Петро Федосійович (1914—2004) — повний кавалер ордена Слави.

Мироненко Роман 
 Мироненко Роман Юрійович (1990) — український футболіст, півзахисник.

Мироненко Сергій 
 Мироненко Сергій Васильович — український естрадний співак у стилі Поп «попрок», [[Шансон|.
Родився 24 серпня 1984р.

Схожі прізвища 
 Заклунна-Мироненко Валерія Гавриїлівна (1942—2016) — українська та радянська актриса театру і кіно.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко